Оранж () град је у Француској, у департману Воклиз.

По подацима из 1999. године број становника у месту је био 27.989.

Географија

Клима

Демографија

Партнерски градови 
  Раштат
  Јарослав
  Кјелце
  Диленбург
  Diest
  Вишков
  Сполето
  Vélez-Rubio
  Вејфанг
  Оринџ

Референце

Спољашње везе 

 
 База података: -{Insee}- 

Градови у Француској
Википројект географија/Насеља у Француској